Бенито Гонзалез има више значења:

 Бенито Гонзалез (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бенито Гонзалез (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику